Can Gomis (Santa Perpètua de la Mogoda), masia de Santa Perpètua de la Mogoda.
 Can Gomis (Vallcarca i els Penitents), palau a Vallcarca, Barcelona.
 Colònia Gomis o Can Gomis, colònia tèxtil de Monistrol de Montserrat.
 Can Parellada o can Gomis (Agullana), edifici d'Agullana.
 Palau Gomis, palau al carrer Princesa de Barcelona.
 Casa Francesc Gomis, edifici a la Rambla de Barcelona.
 Casa Gomis o La Ricarda, edifici del Prat de Llobregat.
 Casa Gomis (la Sénia)''', masia de la Sénia.